Guion Bluford

Localidades
Guion (Arkansas)

Desambiguação